Sengupta se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Saibal Sengupta
 Gautam Sengupta